

Pessoas
DeWitt Clinton
Rose DeWitt Bukater

Localidades
Condado de DeWitt

Outros
Will e Dewitt

Ou ainda:
De Witt

Desambiguação